Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Peanut Louie e Cammy MacGregor che hanno battuto in finale Sandy Collins e Elna Reinach 7–5, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Nicole Bradtke /  Elizabeth Smylie (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Patty Fendick (semifinali)

 Sandy Collins /  Elna Reinach (finale)
 Mary Lou Daniels /  Lise Gregory (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1991